Pojem varhany není jednoznačný, slovo může znamenat:

obecný pojem
 varhany – hudební nástroj, označovaný též někdy jako hudební stroj
 Plaské varhany – unikátní české raně barokní varhany v Plaském klášteře z roku 1688
 Hammondovy varhany – klávesový elektrofonický hudební nástroj

přírodní útvary
 kamenné varhany – útvary sloupcového rozpadu čediče nebo znělce (např. Panská skála nebo Zlatý vrch), místními obyvateli často zvané Varhany
 Geologické varhany – Brodka – přírodní památka u Měrotína v okrese Olomouc

jiné významy
 Stalinovy varhany – přezdívka pro ruské raketomety BM 13-16 Kaťuša z období 2. světové války
 Cyklostezka Varhany – cyklostezka budovaná na tělese zrušené železniční tratě 8c v trase Česká Lípa – Kamenický Šenov

Externí odkazy